Get the Guns är ett album av rapparen Eminem med flera, som släpptes 2006.

Låtlista
 Countdown
 Get My Gun
 9-11
 Rap Game
 Words Are Weapons
 Welcome to Detroit
 1 Day at A Time
 Slow Your Role
 Go to Sleep
 Say My Name
 Defence
 Renegade
 Don't Approach Me
 The Sauce

Album av Eminem
Musikalbum 2006